S nekim riječ podijelit, hrvatski dokumentarni film iz 2004. godine redateljice Milke Barišić. U film se govori o 80-godišnjaku, bivšem vojnom pilotu koji se iz udobna doma u Komiži vratio u Dragodid, napušteno viško seoce bez vode i struje u kojem je odrastao, i njegovom sestrom koja se također vratila u Dragodid. Snimljen je u Digi BETA. Film je nagrađen na ITF Splitu.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2000-ih